Meeresstille und glückliche Fahrt ( "Klid moře a šťastná plavba") je název básně Johanna Wolfganga von Goethe, která byla zhudebněna: 
 Meeresstille und glückliche Fahrt op. 112, kantáta  Ludwiga van Beethovena
 Meeresstille und glückliche Fahrt op. 27, koncertní předehra Felixe Mendelssohna Bartholdyho

Text básně 
Meeres Stille:
Tiefe Stille herrscht im Wasser,
Ohne Regung ruht das Meer,
Und bekümmert sieht der Schiffer
Glatte Fläche ringsumher.
Keine Luft von keiner Seite!
Todesstille fürchterlich!
In der ungeheuern Weite
Reget keine Welle sich.

Glückliche Fahrt:
Die Nebel zerreißen,
Der Himmel ist helle,
Und Äolus löset
Das ängstliche Band.
Es säuseln die Winde,
Es rührt sich der Schiffer.
Geschwinde! Geschwinde!
Es teilt sich die Welle,
Es naht sich die Ferne;
Schon seh ich das Land!